Klut kan syfta på:

 Klut – en huvudbonad, se Huvudduk
 Klut – en aktiv stratovulkan i Jawa Timur på Java i Indonesien, se Kelut